Whirlpool Corporation – amerykańskie przedsiębiorstwo
 Whirlpool – algorytm hashujący